City Builder é um puzzle para todas as idades desenvolvido pela Collision Studios e publicado pela Virtual Play Games. Foi lançado para Nintendo Wii nos EUA em 28 de fevereiro de 2010.

O jogo expande a jogabilidade dos pipe puzzles a três níveis diferentes: estradas, subterrâneo (lençóis aquáticos) e céu (linhas de energia). Conectando as peças de recursos umas com as outras, enquanto vence o relógio e os obstáculos, adquire-se mais terreno. Desta forma a cidade cresce.

Jogos eletrônicos de estratégia